Брие́нц () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.

Входит в состав округа Интерлакен. Население составляет 2938 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0573.

Фотографии

Города-побратимы 
  Симада, Япония
  Трявна, Болгария

Литература

Ссылки 
 Официальная страница